Санчидрия́н ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 26,6 км². Население — 856 человек (на 2010 год).

Мэр Санчидриян  Juan Antonio Rivero Villaverde

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Авилы